American V: A Hundred Highways — 93-й студийный альбом кантри-исполнителя Джонни Кэша, изданный в 2006 году, после смерти музыканта. Пятый альбом серии American Recordings, получившей своё название от одноимённого лейбла звукозаписи. American V: A Hundred Highways получил статус «золотого» альбома и однозначное признание критиков.

Об альбоме 
После выхода American IV: The Man Comes Around Джонни Кэш успел записать в студии около пятидесяти песен до того, как 12 сентября 2003 года его настигла смерть. Неоконченные записи помог завершить инженер звукозаписи Дэвид Фергюсон, при участии музыкантов: Бенмонта Тенча, Майка Кэмпбелла, Смоки Хормела, Мэтта Суини и Джонни Полонски. Часть этого материала вышла на настоящем альбоме, часть — на последнем альбоме серии American Recordings. Название «Сотни дорог» альбом получил от строчки из песни Рода МакКуина «Love’s Been Good to Me»: I have been a rover, I have walked alone, Hiked a hundred highways, Never found a home. Наиболее известной песней с American V стала «God’s Gonna Cut You Down», в музыкальном видео на неё снялось множество музыкантов и актёров, почитавших легендарного Джонни Кэша, это: Игги Поп, Крис Кристофферсон, Патти Смит, Фли, Шерил Кроу, Дэннис Хоппер, Вуди Харрельсон, Боно, Энтони Кидис, Кид Рок, Кит Ричардс, Джонни Депп и многие другие. В 2008 году это видео получило Грэмми в номинации «лучшее короткое музыкальное видео». 18 августа 2006 года альбом получил статус «золотого» по системе RIAA.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Альбом на сайте Discogs

Альбомы 2006 года
Альбомы Джонни Кэша
Альбомы, спродюсированные Риком Рубином
Альбомы, опубликованные посмертно
Альбомы Lost Highway Records
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы American Recordings
Альбомы-сиквелы